Dorothy Parke (1904-1990), compositrice nord-irlandaise ;
 Evan Parke (né en 1968), acteur jamaïcain ;
 Geoffrey H. Parke-Taylor (1920-2009), professeur canadien dans les domaines de l'Ancien Testament et de l'hébreu ;
 James Cecil Parke (1886-1946), joueur de tennis irlandais ;
 Jeff Parke (né en 1982), footballeur américain ;
 John Grubb Parke (1881-1900), militaire américain ;
 John Parke Custis (1754-1781), planteur américain ;
 Richard Parke (1893-1950), bobeur américain ;
 Ronan Parke (né en 1998), chanteur britannique ;
 Simon Parke (né en 1972), joueur de squash anglais ;
 Trent Parke (né en 1971), photographe australien ;
 William Parke (1873-1941), réalisateur américain.

Autres 
 Parke Godwin (1929-2013),  écrivain américain.
 Comté de Parke (Indiana) aux États-Unis.